Винченцо Куоко (; ,  — , ) — итальянский .

Вследствие гонений короля Фердинанда IV был вынужден удалиться из Неаполя; вернулся туда при Мюрате. После реставрации Бурбонов сошёл с ума.

Его важнейшие труды: «Saggio storico su la revoluzioné di Napoli», в котором он описал события 1799 года, и «Platone in Italia», где в форме описания путешествия Платона и Клеобула по Италии изображается история и состояние древней Италии. Последний труд был переведён на многие языки.

Примечания

Литература 
 

Президенты Академии Понтанианы